Абдеррахман Мажуб (; 25 апреля 1929, Касабланка, Французское Марокко — 31 июля 2011, Касабланка, Марокко) — марокканский и французский футболист и тренер, наставник сборной Марокко (1963—1967 и 1971—1972).

Карьера 
Начинал карьеру в юниорском составе местного клуба US Marocaine, затем выступал во французском национальном чемпионате. В 1954 г. в составе «Ниццы» он выиграл Кубок Франции. Затем несколько сезонов провел за парижский «Расинг»,  с которым в 1959 и 1960 гг. становился бронзовым призёром первенства страны. В 1961 г. в составе «Монпелье» поднялся на первую строчку второго дивизиона французского чемпионата. Свою карьеру игрока он закончил в 1968 г. в марокканском «Видаде».

За сборную Франции он провел 7 матчей, дебютировав в игре против Люксембурга, которая завершилась со счетом 8:0. Был участником чемпионата мира 1954, проводившегося в Швейцарии.

По завершении выступлений на футбольном поле в течение нескольких сезонов был тренером национальной сборной Марокко (1964—1967 гг. — совместно с Мохаммедом Массуном). Затем он открыл собственный ресторан «Rick’s Café» в Касабланке.

В 2006 году Мажуб был включён КАФ в список 200 лучших футболистов Африки за последние 50 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Марокко
Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Видад»
Футбольные тренеры Марокко
Тренеры сборной Марокко по футболу